Росто́вцева — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Ростовцева, Александра Емельяновна (1872 — после 1941) — российская оперная певица.
 Ростовцева, Вера Николаевна (1873—1966) — медсестра, полный кавалер Георгиевских крестов.
 Ростовцева, Клементина Ивановна (1924—2005) — актриса МХАТа, театральный педагог, народная артистка РСФСР.
 Ростовцева, Наталья Михайловна (1933—2016) — эстрадная и цирковая артистка, мнемотехник.

См. также